Лука — имя, фамилия, топоним.

Носители имени 
 Лука — апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, христианский святой.
 Лука Елладский (896—953) — православный святой.
 Лука Жидята (XI век) — второй епископ Новгородский, почитается РПЦ.
 Лука Хрисоверг (XII век) — патриарх Константинопольский с 1156 по 1169 год.
 Лука (епископ Ростовский) (ум. 1189) — епископ Ростовский, святой.
 Лука Варфоломеев (XIV век) — сын новгородского посадника, основавший в Заволочье город Орлец.
 Лука Нотарас (ум. 1453) — последний великий дука Византийской империи.
 Лука (Конашевич) (?—1758) — Белгородский епископ.
 Лука (Войно-Ясенецкий) (1877—1961) — Святой Исповедник Русской православной церкви, хирург, духовный писатель, архиепископ.
 Лука (Ковачевич) (род. 1950) — епископ Сербской православной церкви, епископ Западно-Европейский.
 Лука (Мурьянка) (род. 1951) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей, архимандрит.
 Лука (Степанов) (род. 1966) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен.
 Лука (Волчков) (род. 1971) — епископ Русской православной церкви, епископ Искитимский и Черепановский.
 Лука (Коваленко) (род. 1971) — епископ Украинской православной церкви (Московского Патриархата).

Носители фамилии 
 Де Лука, Джузеппе (1876—1950) — итальянский и американский оперный певец (баритон).
 Де Лука, Лорелла (1940—2014) — итальянская актриса.
 Де Лука, Майкл (род. 1965) — американский продюсер, сценарист и актёр.
 Де Лука, Марко (род. 1981) — итальянский легкоатлет.
 Де Лука, Фердинандо (1828—1889) — итальянский дипломат.
 Ди Лука, Данило (род. 1976) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Лука, Панайотис (род. 2000) — кипрский футболист.
 Лука, Предраг (род. 1988) — сербский футболист.
 Лука, Родион Михайлович (род. 1972) — украинский яхтсмен.
 Лука, Роксана (род. 1982) — румынская фигуристка-одиночница.
 Лука, Фаималага (1940—2005) — диктор и политик королевства Тувалу.
 Лука, Элисабета (род. 1909) — румынская революционерка еврейского происхождения, участница румынского коммунистического движения.

Топоним 
 Лука — станция пражского метрополитена.
 Лука — община Загребской жупании Республики Хорватия.

 Лука — излучина реки, в том числе:
 Самарская Лука — самая большая и известная излучина реки Волги.
 Изюмская Лука — большая и хорошо известная излучина реки Северский Донец.

Реки 
 Лука — река в Нижегородской области России, приток реки Вая.
 Лука — река в Псковской области России, приток Псковы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лука — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.
 Лука — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Лука — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Лука — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Лука — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Лука — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Мальта 
 Лука — город на Мальте.

Россия 
 Лука — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Лука — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Лука — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Лука — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Лука — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Лука — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Лука — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Лука — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Лука — село в Литинском районе Винницкой области.
 Лука — село в Немировском районе Винницкой области.
 Лука — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Лука — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Лука — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Лука — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Лука — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Лука — село в Таращанском районе Киевской области.
 Лука — село в Золочевском районе Львовской области.
 Лука — село в Самборском районе Львовской области.
 Лука — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Лука — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Лука — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Лука — село в Каневском районе Черкасской области.
 Лука — посёлок в Сновском районе Черниговской области.

Другое 
 «Лука» — американский анимационный фильм 2021 года.
 Лука — лунный кратер на видимой стороне Луны, находится рядом с местом посадки космического корабля Аполлон-15.

См. также 
 «Luka» — песня Сюзан Веги 1987 года
 «Лука Мудищев» — русская анонимная поэма XIX века
 LUCA – в биологии последний универсальный общий предок (аббревиатура от )
 Лукка (значения)
 Лукоморье#Этимология
 Лука-Барская
 Лука-Врублевецкая
 Лука-Мелешковская
 Лука-Молчанская
 Лука-Райковецкая культура